Als ethnische Muslime werden/wurden bezeichnet:

 in der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien und in Mazedonien slawische Muslime.
 in der russischen Volkszählung die Angehörigen (auch atheistische) all jener (orientalischen) Völker Russlands, die irgendwann in der Geschichte den Islam angenommen hatten oder kulturell islamisch geprägt wurden, ohne zwangsläufig auch aktive Gläubige sein zu müssen, siehe Islam in Russland
 in der chinesischen Volkszählung die in der Volksrepublik lebenden chinesischen muslimischen Minderheiten, siehe Islam in China
 in Sri Lanka die Angehörigen der muslimischen Minderheit, siehe Moors
 auf den Philippinen die Moros genannte muslimische Minderheit in Süd-Philippinen, siehe Islam auf den Philippinen

Literatur 
 Ekaterina Khodzhaeva: "Muslim Youth Identity: 'Ethnic' versus 'Practising' Muslims" in Hans-Georg Heinrich, Ludmilla Lobova, Alexey Malashenko (eds.): Will Russia Become a Muslim Society. Peter Lang, Frankfurt a. M. u. a., 2011. S. 179–222.

Belege 

Islam in Russland
Islam in China
Islam auf den Philippinen